Brigitte Cuypers – ex tennista sudafricana
 Julia Cuypers – attrice olandese
 Pierre Cuypers – architetto olandese